Ноймаркт-ам-Валлерзе () — город  в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург. . Официальный код — 50 324.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эммерих Риснер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 11 мест.
 АПС занимает 2 места.
 независимые: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города земли Зальцбург